

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Płocicz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński
 Płocicz – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała